Mano kan syfta på följande platser:

Geografi

Filippinerna 

 Maño, ort, Centrala Visayas, Province of Cebu,

Frankrike 

 Mano, Landes, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar